Vivendo cantando – album di Michele del 1971
 Vivendo cantando – album di Don Backy del 1979